Хадиша Букеевна Буке́ева (; ) — советская, казахская актриса театра и кино, мастер художественного слова (чтец). Народная артистка СССР (1964).

Биография 
Родилась 21 февраля (по другим источникам — 1 января) 1917 года в селе Казталовка (ныне — в Западно-Казахстанской области Казахстана) (по другим источникам — в Казталовском районе).

Рано лишилась родителей и воспитывалась в детском доме посёлка Чиили Южно-Казахстанской области. Увлечение пением и танцами не проходит бесследно. Принимала участие в спектаклях художественной самодеятельности. В 1934 году была отобрана комиссией и направлена на учёбу в Техникум сценических искусств в Ленинграде (с 1936 года — Центральное театральное училище, ныне — Российский государственный институт сценических искусств), который окончила в 1938 году. Её наставниками были видные мастера сцены  Всеволод Мейерхольд, Василий Меркурьев.

Процесс овладения образом всегда был для неё сложным и мучительным. Это осталось у неё на всю жизнь, как и в первые годы учёбы. Работать с ней было трудно, но В. Меркурьев и И. Мейерхольд верили в её силы и упорно подбирали ключи к раскрытию её индивидуальности. Рано разглядели они недюжинный драматический темперамент и последовательно освобождали его от связывающих пут скованности и «зажима».

В 1938 году все выпускники училища были направлены в Чимкент. Они составили ядро организуемого тогда Южно-Казахстанского областного театра драмы.

С 1942 года — актриса Казахского государственного театра драмы им. М. О. Ауэзова (Алма-Ата), где выходила на сцену до конца жизни.

Одна из граней её таланта — мастерство художественного чтения.

С 1965 года вела педагогическую деятельность на театральном факультете (с 1977 года — Театрально-художественный институт, ныне Казахская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова) при Казахской консерватория им. Курмангазы (с 1968 — доцент, с 1974 — профессор). В числе её учеников — известные казахские актёры А. Кенжеев, К. Тастанбеков, Д. Жолжаксынов, Т. Жаманкулов, Газиза Абдимамынова, Гайникамал Байгушкарова( до конца жизни была рядом со своим педагогом), Ануар Боронбаев( часто у нее был занят на ее занятиях)....

Член Союза кинематографистов Казахской ССР

Ушла из жизни 31 января 2011 года в Алма-Ате. Похоронена на Кенсайском кладбище.

Награды и звания 
 Народная артистка Казахской ССР (1957)
 Народная артистка СССР (1964)
 Сталинская премия третьей степени (1952) — за исполнение роли Айгерим в спектакле «Абай» М. О. Ауэзова
 Орден Ленина (1959)
 Орден Дружбы народов (1987)
 Орден «Знак Почёта» (1946)
 Орден Отан (2000)
 Медаль «Ветеран труда»	
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Творчество

Роли в театре

Чимкентский областной казахский драматический театр им. Ж. Шанина 
 «Коварство и любовь» Ф. Шиллера — Луиза
 «Поздняя любовь» А. Островского — Людмила
 «Енлик-Кебек» М. Ауэзова — Енлик
 «Ахан серэ — Актокты» Г. Мусрепова — Актокты
 «Накануне» А. Афиногенова — Жамал (на сцене Московского театра им. Моссовета, эвакуированного в годы войны в Чимкент)

Казахский государственный академический театр драмы им. М.О. Ауэзова 

 «Дружба и любовь» А. Абишева — Сауле
 «Кара кипчак Кобланды» М. Ауэзова — Карлыга
 «Абай» М. Ауэзова — Айгерим
 «Легенда о любви» («Фархад и Ширин») Н. Хикмета — Мехмене Бану
 «Укрощение строптивой» У. Шекспира — Катарина
 «Ричард III» У. Шекспира — королева Маргарита
 «Отелло» У. Шекспира — Эмилия, Дездемона
 «Сауле» Т. Ахтанова — Сауле
 «Звезда Вьетнама» И. Куприянова — Тхань
 «Амангельды» Г. Мусрепова — Бану
 «Козы Корпеш — Баян сулу» Г. Мусрепова — Даметкен
 «Чокан Валиханов» С. Муканова — Панаева
 «Гроза» А. Островского — Катерина
 «Любовь на рассвете» Я. Галана — Варвара
 «Восхождение на Фудзияму» Ч. Айтматова и К. Мухамеджанова — Айша-апай
 «Таланты и поклонники» А. Островского — Негина
 «Без вины виноватые» А. Островского — Кручинина
 «Майра» А. Тажибаева — Майра
 «На чужбине» К. Мухамеджанова — Ана
 «Собака на сене» Л. де Веги — Диана
 «Слуга двух господ» К. Гольдони — Беатриче
 «Көңілдестерінде» А. Тажибаева — Маржан
 «Елеусіз қалған есіл ерінде» Н. Хикмета — Әйел
 «Шығыстағы бір бейбағында» М. Каорудың — Сидзу
 «Жених и невеста» М. Байджиева — Мать, Судья
 «Слепые» М. Метерлинка — Слепая женщина

На сценах русских театров исполнила главные роли в спектаклях «Иван Грозный» А. Толстого, «Победители» Б. Чирскова.

Фильмография 
 1940 — Райхан — Райхан
 1956 — Берёзы в степи — Дина
 1957 — Наш милый доктор — камео
 1958 — Шквал — Рабига
 1959 — На диком берегу — Муратова
 1964 — Следы уходят за горизонт — мать

Интересные факты 
«Рожденная быть красивой».
«Дата её рождения в паспорте — 1 января 1917 года. Но те, кто знал Хадишу Букееву близко, утверждают, что она не дожила до своего 100-летнего юбилея всего год. Да и 1 января — символическая дата в её документах. Не секрет, многим из того поколения, чье детство и юность пришлись на голодные 20-е годы, истинный день и даже год рождения был неизвестен. Сама актриса отмечала свой день рождения 21 февраля — в честь начала супружеской жизни в долгом и счастливом браке с оперным певцом Байгали Досымжановым.» Галия ШИМЫРБАЕВА, «Казахстанская правда», 2 февраля 2011 г.

Память 
 На родине актрисы открылся музей, главная улица носит её имя
 С 2014 года имя актрисы носит Уральский казахский драматический театр.
 В Алматы на стене дома № 96 по улице Зенкова, где более 25 лет прожила актриса установлена мемориальная доска

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы Казахстана
Народные артисты Казахской ССР
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Преподаватели Казахской консерватории
Преподаватели Казахской академии искусств им. Т. К. Жургенова
Персоналии:Казахский государственный академический театр драмы имени М. О. Ауэзова
Мастера художественного слова
Похороненные на Кенсайском кладбище